Matheu bezeichnet:

 Matheu (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires

Matheu ist der Familienname folgender Personen:

 Domingo Matheu Chicola (1765–1831), spanisch-argentinischer Geschäftsmann und Politiker
 Francesc Matheu (1851–1938), spanischer Schriftsteller
 Jean Matheu-Cambas (1920–1989), französischer Rugby-Union-Spieler
 Joan Clos i Matheu (* 1949), katalanischer Politiker, siehe Joan Clos
 Manuel María de Falla y Matheu (1876–1946), spanischer Komponist, siehe Manuel de Falla

Siehe auch: Mateu